Джон Пендрі (* 1943) — англійський фізик-теоретик, відомий своїми роботами з оптики і фотоніки, зокрема щодо метаматеріалів з від'ємним значенням показника заломлення.

 22542 Пендрі — астероїд головного поясу.